Nationale Befreiungsbewegungen bezeichnet die folgenden Gruppen:
* Bewegung des 26. Juli (Kuba), M-26-7 (1953–1961)
 Nationale Befreiungsbewegung (Albanien)
 Nationale Befreiungsbewegung (Burkina Faso)
 National Liberation Movement, Partei in Ghana (1954–1958)
 Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), Israel (1964– )
 Nationale Befreiungsbewegung (Russland) (NOD), nationalistische Organisation

Siehe auch:
 Befreiungsbewegung